Осинове́цкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Палехского района Ивановской области России. Административный центр — деревня Тёплово. На территории поселения находятся 8 населённых пунктов.

Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 46-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Палехском муниципальном районе».

Главой поселения и Главой администрации является Воронина Надежда Леонидовна .

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: северо-западная часть Палехского района
 Граничит:
 на севере — с 
 на северо-востоке — с   
 на востоке — с  
 на юго-востоке — с 
 на юго-западе — с  
 на западе — с  
 на северо-западе — с

Население 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
Крутцы — село
Ерёмкино — деревня
Зубиха — деревня
Ломы — деревня
Осиновец — деревня
Погорелка — деревня
Тёплово — деревня, административный центр
Теличново — деревня
Общая численность населения — ? человек.

Ссылки 
Сведения на сайте районной администрации

Упразднённые муниципальные образования Палехского района
Упразднённые сельские поселения Ивановской области
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году